«Вернаму» в сезоне 2022 года принимал участие в чемпионате и кубке Швеции.

Состав 
По состоянию на 11 августа 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Игроки в аренде

Трансферы. Зима 2021/2022

Пришли

Ушли

Трансферы. Лето 2022

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды.

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Алльсвенскан

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Швеции

Кубок Швеции 2021/2022

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа кубка Швеции прошла 5 декабря 2021 года. «Вернаму» был в числе сеяных и в результате попал в первую группу вместе с «Мальмё», ГАИС и «Энгельхольмом».

Кубок Швеции 2022/2023

Предварительный раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Вернаму»
 Профиль на сайте Алльсвенскана

Вернаму
Вернаму